Empédocle peut désigner :
 Empédocle d'Agrigente, un philosophe, ingénieur et médecin grec du  ;
 Empédocle, un volcan sous-marin situé au sud-ouest de la Sicile ;
 Empédocle, un épisode de la saison 8 de la série télévisée X-Files ;
Empédocle, revue de poésie dirigée notamment par Jacques Dupin, Albert Camus, et Albert Béguin.
 Porto Empedocle, une ville du sud de la Sicile ;
 6152 Empedocles, un astéroïde de la ceinture d'astéroïdes.